

Patronymes
 Andrea Blackett (1976-), athlète barbadienne 
 Patrick Blackett  (1897-1974), physicien britannique et Prix Nobel de physique (1948) 
 Tyler Blackett (1994-), footballeur britannique
 Marion Milner-Blackett (1900-1998), psychanalyste et peintre britannique

Physique 
 Effet Blackett, hypothétique création d'un champ magnétique par un corps électriquement neutre en rotation

Toponymie
 Détroit de Blackett
 voir aussi : Bataille du détroit de Blackett
 Blackett, cratère lunaire.